Истапа има више значења:

 Општина Истапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Истапа (Истапа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Истапа (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Истапа (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Истапа (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику